Анато́лий Миха́йлович Ша́стин (1930—1995) — русский советский, российский прозаик, детский писатель, журналист, литератор и краевед.

Ответственный секретарь Иркутской писательской организации (1979—1984). Главный редактор и составитель альманаха «Ангара» (1969—1970). Член Союза писателей СССР. Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член КПСС с 1957.

Биография 
Родился 26 апреля 1930 года в Иркутске.

В 1953 году окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета.

Работал журналистом в детской редакции Иркутского радио, был редактором радиопрограммы «Пионерский костёр» и газеты «Советская молодёжь», был собственным корреспондентом газеты «Пионерская правда» по Восточной Сибири и газеты «Советская культура».

В 1969—1970 годы был редактором альманаха «Ангара».

В 1979 году вошёл в редакционную коллегию книжной серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного издательства (Иркутск).

В 1979—1984 годы был ответственным секретарём Иркутской писательской организации, за время работы в этой должности был открыт Иркутский Дом литераторов.

В 1986 году по инициативе А. Шастина создаётся и под его председательством работает Совет по экологии и культуре при Иркутской писательской организации.

Избирался членом городского и областного Советов народных депутатов, входил в президиум Иркутского областного совета ВООПИК.

Добился увековечения памяти И. И. Молчанова-Сибирского, П. Г. Маляревского и А. С. Ольхона, в память о которых были установлены мемориальные доски.

Скончался 16 января 1995 года в Иркутске.

Семья 
 Супруга — Елена Ивановна Шастина (1930—1995) — советский фольклорист, доктор филологических наук, профессор.

Творчество 
Первые произведения опубликовал в 1952 году.

Свою первую книгу «О чём шептали деревья» Анатолий Шастин выпустил в 1957 году.

Произведения публиковались в альманахе «Ангара», журналах «Дружба народов», «Мурзилка», «Советская женщина», «Урал», газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» и других изданиях.

Автор сказок, рассказов, повестей, романа. В историческом романе о Гражданской войне "Время стрекоз" в критике отмечена связь с прозой М. Булгакова и А. Толстого

Произведения переведены на болгарский, немецкий, эстонский языки.

В Иркутске произведения включены в региональную школьную программу по внеклассному чтению.

Библиография (избранное) 
 О чём шептали деревья. — Иркутск, 1957.
 Треугольный парус. — Иркутск, 1958.
 Камень-самоцвет. — Новосибирск, 1959.
 Таёжные звёзды. — М.: Молодая гвардия, 1963.
 … И сближаются годы. — Иркутск, 1964.
 Пять цветов августа: Повесть. — М.: Молодая гвардия, 1967. — 96 с., ил.
 Шаг до истины: Повесть. — М.: Молодая гвардия, 1969. — 112 с., ил. — (Твои ровесники).
 Час выбора. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1979. — 446 с.
 Время стрекоз: Книга в трёх повестях. — М.: Современник, 1983. — 366 с.
 Избранное. — М.: Современник, 1987. — 512 с.
 На море, на окияне, на острове, на Буяне : русские сказки Прибайкалья / Сост. С. И. Гольдфарб; худож. С. Григорьев. — Иркутск: Сибирская книга, 2010. — 264 с., ил.

Издания за рубежом (избранное)
 Пират: Рассказ // Септемвраче, София. — 1967. — 6 сент. — С. 6. — На болг. яз.
 Пять цветов августа. — Берлин, 1969. — 31 с. — На нем. яз.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Лауреат Всероссийской премии Комитета государственной безопасности СССР (1980) — за книгу «Час выбора»

Память 
 В Иркутске на доме, где жили супруги Шастин А. М. и Шастина Е. И., установлена мемориальная доска в их честь.
 В Иркутске проходят вечера памяти Шастина А. М.

Интересные факты 
 Анатолий Шастин жил в одном доме с писателями Иваном Молчановым-Сибирским, Константином Седых и поэтессой Еленой Жилкиной.
 Шарж на А. Шастина работы художника Владимира Скурихина (Иркутск, 1974) вошёл в серию шаржей литераторов Иркутской писательской организации.

Литература 
 Евлахова И. Шастин // Краткая литературная энциклопедия. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 9: Аббасзадэ — Яхутль. — 1978. — Стб. 791—792.
 Ермолин Е. Расширяя границы жанра // Литературное обозрение. — 1980. — № 6. — С. 54-55.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиогр. указатель. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 291—292. — 332 с. — 5000 экз.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиогр. указатель. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — С. 217—218. — 256 с. — 5000 экз.
 Сергеев М. Д. А. М. Шастин / Литературная Сибирь / Составитель Трушкин В. П. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 293—297. — 336 с. — 5000 экз.
 Шастин Анатолий Михайлович: [Некролог] // Вост.-Сиб. правда. — 1995. — 17 янв. — С. 4.
 Шастина Н. А. Об отце. К 80-летию со дня рождения Анатолия Шастина // Сибирь. — 2010. — № 339/4. — С. 168—174.

Примечания

Ссылки 
 Новая книга для детей на сайте ЦБС Иркутска
 Шастин Анатолий Михайлович на сайте Писатели Приангарья — детям

Русские писатели XX века
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Сказочники XX века
Собиратели фольклора
Собиратели народных сказок
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза российских писателей
Главные редакторы журнала «Сибирь»
Выпускники Иркутского государственного университета
Члены КПСС
Депутаты Иркутского областного совета 
Депутаты Иркутского городского совета